Куа-де-Буке (, ) — город в центральной части Гаити, на территории Западного департамента.

Географическое положение 
Расположен в 12,9 км к северо-востоку от столицы страны, города Порт-о-Пренс. Абсолютная высота — 64 метра над уровнем моря.

История 
Город был основан в 1749 году. Первоначально был расположен на берегу, но перенесён вглубь страны после землетрясения 1770 года в Порт-о-Пренсе.

22 марта 1792 года город стал ареной одного из первых сражений Гаитянской революции.

В результате землетрясения 12 января 2010 года разрушения были не столь значительны, как на побережье, кубинская медицинская миссия создала полевой госпиталь в районе.

Население 
В городе проживает  жителей (перепись 2009 года). Куа-де-Буке получил статус города в 1959 году.
Вуду, католицизм и протестантизм являются наиболее распространенными верованиями в городе.

Известные люди 
 Вайклеф Жан — американо-гаитянский исполнитель хип-хопа.

Примечания 

Города Гаити